Les mots floribundus, floribunda et floribundum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « aux nombreuses fleurs, florissant, abondant ».

En taxonomie, les mots floribundus, floribunda et floribundum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : floribundus, floribunda, floribundum.

Voir aussi 
 , de sens voisin
 , de sens contraire

Épithète spécifique